Il gerboa iraniano (Allactaga firouzi Womochel, 1978) è un roditore della famiglia dei Dipodidae, endemico dell'Iran.

Descrizione
Gli individui hanno una lunghezza del corpo tra 9 e 26 cm, e una coda lunga da 14 a 30 cm. Come le altre specie di gerboa presentano lunghe zampe posteriori, che possono raggiungere i 10 cm. Queste caratteristiche fanno capire come il gerboa sia ben adattato per muoversi saltando e usando la lunga coda per bilanciarsi. La colorazione della pelliccia è bruno-rossastra e nera mischiata con biondo rossiccio e giallo opaco, per mimetizzarsi con il terreno dove si trovano le tane.

Distribuzione e habitat 
La specie è conosciuta per una sola piccola popolazione trovata nel sud dell'Iran, su un terreno piano con substrato ghiaioso e una vegetazione montana rada di tipo steppico.

Biologia 
Si tratta di un animale solitario e notturno, che trascorre il giorno in tane sotterranee. Ha una dieta vegetariana.

Status e conservazione
La specie è considerata in pericolo critico in base ai criteri della IUCN Red List, in quanto particolarmente minacciata dalla perdita del suo habitat e dalla riduzione del suo areale.

La Zoological Society of London, in base a criteri di unicità evolutiva e di esiguità della popolazione, considera l'Allactaga firouzi  una delle 100 specie di mammiferi a maggiore rischio di estinzione.

Note

Bibliografia

Voci correlate
Specie a rischio
Mammiferi a rischio di estinzione

Altri progetti

Collegamenti esterni

Miomorfi
Specie animali in pericolo di estinzione
Fauna endemica dell'Iran